Mierzejewscy herbu Lubicz – poski ród szlachecki
 Mierzejewscy herbu Szeliga – poski ród szlachecki